Västanlandet är en udde i Finland.   Den ligger i landskapet Österbotten, i den sydvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Västanlandet västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Västanlandet. Runt Västanlandet är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Korsnäs,  km norr om Västanlandet. I omgivningarna runt Västanlandet växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Österbotten